Lauricella è il cognome di molte personalità:

Angelo Lauricella (n. 1950), politico italiano 
Attilio Lauricella (n. 1953), pittore, scultore e caricaturista italiano
Giuseppe Lauricella (1867-1913), matematico e fisico italiano
Giuseppe Lauricella (1960-), politico italiano
Massimo Lauricella (n. 1961), compositore e direttore d'orchestra italiano
Salvatore Lauricella (1922-1996), politico italiano